Feistle ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anton Feistle (1892–1963), deutscher Politiker
 Ingo Feistle (* 1981), deutscher Fußballspieler